Клоунада:

 Клоунада — цирковой жанр.